Lehigh kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lehigh (Iowa)
Lehigh (Kansas)
Lehigh (Oklahoma)